Kadınhanı (district), een Turks district in de provincie Konya
 Kadınhanı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kadınhanı